Пухтинський Антон Валентинович (1998—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пухтинський В'ячеслав Костянтинович (1888—1980) — кандидат історичних наук, краєзнавець.